Горелышево — название нескольких населённых пунктов:
 Горелышево — посёлок в Ермишинском районе Рязанской области.
 Горелышево — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.